Fegelein ist der Nachname von:

 Hermann Fegelein (1906–1945), deutscher Soldat und Offizier der Waffen-SS
 Waldemar Fegelein (1912–2000), Soldat und Offizier der Waffen-SS, Bruder von Hermann Fegelein